Суперкубок Туреччини з футболу 1989 — 24-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 серпня 1989 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Бешикташом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1989
Туреччина
1989 у турецькому спорті